Mehriz () ist eine iranische Stadt in der Provinz Yazd. Mehriz hat 34.237 Einwohner (2016).

Einwohnerentwicklung

Einzelnachweise 

Ort in der Provinz Yazd